Bloomberg L.P., financieel dienstverleningsbedrijf
 Bloomberg News
 Bloomberg Businessweek, een uitgave van Bloomberg News 
 Bloomberg Terminal, een computersysteem dat toegang geeft tot financiële data en financieel nieuws
 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Personen:
 Michael Bloomberg, burgemeester van New York en oprichter van Bloomberg L.P.